Porto Real kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto Real (ort), Rio de Janeiro, 
 Porto Real (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar